Beunardeau est un patronyme porté notamment par :
 Quentin Beunardeau (1996-), footballeur français,
 Régis Beunardeau (1966-), footballeur français.